Лео́нова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Носительницы фамилии  Леонова, Александра Игоревна (род. 1990) — российская хоккеистка на траве.
 
 
 Леонова, Дарья Михайловна (1829/1835 — 1896) — русская оперная певица.
 Леонова, Евгения Михайловна (род. 1967) — российский киновед.
 Леонова, Екатерина Юрьевна (род. 1987) — российская и немецкая танцовщица.
 Леонова, Елена Рудольфовна (род. 1973) — советская и российская фигуристка.
 
 Леонова, Кира Васильевна (1922—1999) — советская и российская оперная певица.
 Леонова, Лариса Владимировна (1941—2022) — советская и российская актриса.
 Леонова, Лидия Сидоровна (род. 1930) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Леонова, Лира Степановна (1930—2017) — советский и российский историк.
 Леонова, Марина Константиновна (род. 1949) — ректор Московской академии хореографии.
 Леонова, Мария Карловна (1818—1912) — оперная певица.
 Леонова, Надежда Сергеевна (1929—2013) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Леонова, Эмилия Александровна (род. 1934) — советский и российский учёный в области механики.
 Леонова, Эммилия Михайловна (род. 1955) — украинский и российский политик и педагог.

 Двойные фамилии 
 Леонова-Ржевская, Александра Александровна (род. 1964) — советская баскетболистка.

Топоним 
 Леонова — деревня в Братском районе Иркутской области России.

См. также